Норт Мидлтаун има више значења:
 Норт Мидлтаун (Њу Џерзи)
 Норт Мидлтаун (Кентаки)